Насери — фамилия. Известные носители:
 Насери, Биби (род. 1958) — французский актёр, брат С. Насери
 Насери, Сами (род. 1961) — французский актёр, брат Б. Насери
 Мехран Карими Нассери (1945—2022) — иранский беженец, проживший 18 лет в терминале аэропорта имени Шарля де Голля

Примечания